Il toponimo Grădiştea può riferirsi a diverse località della Romania:
 Grădiștea, comune del distretto di Brăila
 Grădiștea, comune del distretto di Călăraşi
 Grădiștea, comune del distretto di Ilfov
 Grădiștea, comune del distretto di Vâlcea